Рафаель Надаль був чемпіоном попереднього року, але цього разу знявся через колінний  тендиніт.

У фіналі турніру Роджер Федерер переміг Енді Роддіка в найдовшому в історії чоловічому фінальному поєдинку (з погляду кількості геймів) на всіх турнірах турнірах великого шолома. Гра тривала 77 геймів, а попередній рекорд, 71 гейм, тримався з часів Відкритого чемпіонату Австралії 1927. Матч також мав найдовший п'ятий сет (16–14) зі всіх фіналів головних чоловічих змагань, перевершивши фінал Відкритого чемпіонату Франції 1927 (11-9). The match took 4 hours and 17 minutes to complete, and the fifth set alone lasted 95 minutes. Вигравши свій  15-й титул турнірів Великого шолома, Роджер Федерер побив рекорд Піт Сампрас (14 титулів). Що нечасто трапляється, Роддік зазнав поразки попри те, що програв лише один гейм на свої подачі, якраз останній гейм матчу. Завдяки цій перемозі Федерер повернув собі перший рядок рейтингу, вперше від серпня 2008 року.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
archived Main Draw
archived Qualifying Draw

Вімблдонський турнір
2009 у тенісі‎